Franchimont (Luik), een plaats in de Belgische gemeente Theux in de provincie Luik.
kasteel van Franchimont
600 Franchimontezen
markgraafschap Franchimont
Franchimont (Namen), een deelgemeente van Phillipville in de Belgische provincie Namen.

 Antoine Paul Nicolas Franchimont, Leids hoogleraar
 Michel Franchimont (1929-2015), Belgisch hoogleraar